Пространства Тейхмюллера (или Тайхмюллера) — пространство комплексных структур на вещественной поверхности с точностью до изотопии тождественному отображению. 
Точку в пространстве Тейхмюллера можно определить как класс отмеченных Римановых поверхностей, с отмеченным классом изотопии гомеоморфизмов из поверхности в себя.

История

Базовые топологические свойства пространства Тейхмюллера были изучены  и метрика на нём была построена Освальдом Тейхмюллером.

Свойства 
 Пространство Тейхмюллера является универсальным орби-накрытием пространства модулей римановых метрик на поверхности.

 Пространство Тейхмюллера обладает канонической комплексной структурой.
 Его комплексная размерность зависит от поверхности . Если  компактная поверхность рода , то размерность её пространства Тейхмюллера равна

Литература 

Дифференциальная геометрия и топология
Геометрическая теория групп
Римановы поверхности
Теория модулей